Un goblin, ou gobelin dans sa graphie française correcte, est une créature surnaturelle ;
 Goblin, un groupe de musique ;
 Goblin, un moteur à réaction de la société britannique de Havilland ;
 McDonnell XF-85 Goblin, un projet d'avion de chasse américain.
 Goblin, un album de Tyler, The Creator ;
 Goblins 3, un jeu vidéo ;
 GNU Media Goblin, service multimédia décentralisé du projet GNU ;
 Goblin, un personnage des Chroniques des vampires d'Anne Rice.
 Goblin, une série télévisée sud-coréenne.
 The Goblin, surnom donné à , un objet transneptunien extrême

Annexe 
 

Homonymie de titre